Речни́к:

 Речник — работник речного транспорта
 Речник — осадочная горная порода, представляющая собою смесь песка и гальки с глиной
 Речник — род растений семейства Рдестовые
 Речник — садовое товарищество в Москве
 Речник — посёлок, Коченёвский район, Новосибирская область, Россия